Purmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Purmann (1733–1813), deutscher Pädagoge und langjähriger Direktor des Städtischen Gymnasiums in Frankfurt am Main
 Louis Purmann (1812–1894), deutscher Jurist und Politiker
 Matthäus Gottfried Purmann (1648–1711), deutscher Chirurg

Siehe auch:
 Purrmann